Чемпионат России по хоккею с шайбой — четвертый розыгрыш российской хоккейной суперлиги (РХС).

Регламент

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

1/8 финала 
 «Динамо» Москва — «Динамо-Энергия» Екатеринбург — 3:0 (2:1 От, 5:0, 3:1)
 «Ак Барс» Казань — «Мечел» Челябинск — 3:0 (3:2, 2:1, 4:2)
 «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик» Нижнекамск — 3:1 (5:6, 5:2, 4:2, 4:2)
 «Локомотив» Ярославль — «Торпедо» Нижний Новгород — 3:2 (1:0, 2:3, 1:5, 3:2, 5:1)
 «Металлург» Новокузнецк — СКА Санкт-Петербург — 3:1 (1:4, 3:1, 2:1, 2:0)
 «Авангард» Омск — «Амур» Хабаровск — 3:2 (3:4 От, 3:2, 3:1, 1:2, 4:0)
 «Северсталь» Череповец — ЦСКА Москва — 3:0 (6:1, 3:2, 4:2)
 «Молот-Прикамье» Пермь — «Лада» Тольятти — 0:3 (2:4, 1:2, 0:6)

1/4 финала 
 «Динамо» Москва — «Лада» Тольятти — 3:1 (2:1, 3:2 От, 2:4, 2:1)
 «Ак Барс» Казань — «Северсталь» Череповец — 3:2 (0:4, 4:1, 2:4, 1:0, 4:3)
 «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск — 3:0 (3:2, 4:2, 3:2)
 «Торпедо» Ярославль — «Металлург» Новокузнецк — 2:3 (2:3 От, 2:4, 3:2, 2:1, 1:2 бул)

1/2 финала 
 «Динамо» Москва — «Металлург» Новокузнецк — 3:2 (1:2 бул, 2:1 От, 1:3, 5:0, 6:0)
 «Ак Барс» Казань — «Металлург» Магнитогорск — 3:2 (3:1, 6:4, 1:3, 3:4, 6:3)

Финал 
 «Динамо» Москва — «Ак Барс» Казань — 4:1 (3:1, 8:3, 0:2, 2:1, 2:0)

Переходной турнир 

1999
1999 год в хоккее
2000 год в хоккее